Демостен () може да се отнася за:

 Демостен (384–322 пр.н.е.), древногръцки политик и оратор в Атина
 Демостен († 413 пр.н.е.), Атински военачалник
 Демостен Филалет, древногръцки лекар в Мала Азия
 Демостен от Лакония, древноатински атлет в 116. Олимпиада (316 пр.н.е.)
 Демостен от Витиния, древногръцки историк от 3 век пр.н.е.